|-
| 144001 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144002 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144003 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144004 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144005 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144006 - ||  || 14 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144007 - ||  || 14 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144008 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144009 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144010 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144011 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144012 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144013 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144014 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144015 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144016 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144017 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144018 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144019 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144020 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144021 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144022 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144023 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144024 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144025 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144026 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144027 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144028 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144029 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144030 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144031 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144032 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144033 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144034 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144035 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144036 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144037 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144038 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144039 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144040 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144041 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144042 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144043 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144044 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144045 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144046 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144047 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144048 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144049 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144050 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144051 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144052 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144053 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144054 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144055 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144056 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144057 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144058 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144059 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144060 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144061 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144062 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144063 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144064 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144065 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144066 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144067 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144068 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144069 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144070 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144071 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144072 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144073 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144074 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144075 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144076 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144077 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144078 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144079 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144080 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144081 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144082 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144083 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144084 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144085 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144086 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144087 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144088 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144089 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144090 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144091 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144092 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144093 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144094 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144095 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144096 Wiesendangen ||  || 23 ianuarie 2004 ||  || M. Griesser
|-
| 144097 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144098 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144099 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144100 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-